Барио де ла Круз има више значења:

 Барио де ла Круз (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Барио де ла Круз (Темаскалапа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де ла Круз (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Барио де ла Круз (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Барио де ла Круз (Консепсион Буенависта), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де ла Круз (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де ла Круз (Сан Хуан Баутиста Куикатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де ла Круз (Сан Хуан Баутиста Ло де Сото), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де ла Круз (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де ла Круз (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де ла Круз (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де ла Круз, Сан Мигел Тласкалтепек (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Барио де ла Круз (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Барио де ла Круз (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Барио де ла Круз (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Барио де ла Круз, Паредонес Бланкос (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику